Овај чланак садржи првих 1000 простих бројева, а потом списак неких специфичних врста простих бројева.

Првих 1000 простих бројева

Колико има простих бројева 

Простих бројева има бесконачно много и густина расподеле је неправилна и непредвидива, а њихов број у неким опсезима износи
 Простих бројева мањих од 10 има 4
 Простих бројева мањих од 100 има 25
 Простих бројева мањих од 1 000 има 168
 Простих бројева мањих од 10 000 има 1229
 Простих бројева мањих од 100 000 има 9592
 Простих бројева мањих од 200 000 има 17984
 Простих бројева мањих од 300 000 има 25997
 Простих бројева мањих од 400 000 има 33860
 Простих бројева мањих од 500 000 има 41538
 Простих бројева мањих од 600 000 има 49098
 Простих бројева мањих од 700 000 има 56543
 Простих бројева мањих од 800 000 има 63951
 Простих бројева мањих од 900 000 има 71274
 Простих бројева мањих од 1 000 000 има 78498

Врсте простих бројева

Факторијални прости бројеви 
Прости бројеви облика  за неко .

2, 3, 5, 7, 23, 719, 5 039, 39 916 801, 479 001 599, 87 178 291 199.

Палиндромни прости бројеви 
Палиндромни бројеви су бројеви који се исто читају и слева надесно и здесна налево 

2, 3, 5, 7, 11, 101, 131, 151, 181, 191, 313, 353, 373, 383, 727, 757, 787, 797, 919, 929, 10 301, 10 501, 10 601, 11 311, 11 411, 12 421, 12 721, 12 821, 13 331, 13 831, 13 931, 14 341, 14 741, 15 451, 15 551, 16 061, 16 361, 16 561, 16 661, 17 471, 17 971, 18 181, 18 481, 19 391, 19 891, 19 991

Питагорејски прости бројеви 
5, 13, 17, 29, 37, 41, 53, 61, 73, 89, 97, 101, 109, 113, 137, 149, 157, 173, 181, 193, 197, 229, 233, 241, 257, 269, 277, 281, 293, 313, 317, 337, 349, 353, 373, 389, 397, 401, 409, 421, 433, 449, 457, 461

Прости бројеви састављени само од јединица 
Бројеви, састављени од 2, 19, 23, 317 и 1031 јединица су прости бројеви.

Прости бројеви близанци 
Прости бројеви близанци су прости бројеви који се разликују за 2

(3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31), (41, 43), (59, 61), (71, 73), (101, 103), (107, 109), (137, 139), (149, 151), (179, 181), (191, 193), (197, 199), (227, 229), (239, 241), (269, 271), (281, 283), (311, 313), (347, 349), (419, 421), (431, 433), (461, 463), (521, 523), (569, 571), (599, 601), (617, 619), (641, 643), (659, 661), (809, 811), (821, 823), (827, 829), (857, 859), (881, 883), (1019, 1021), (1031, 1033), (1049, 1051), (1061, 1063), (1091, 1093), (1151, 1153), (1229, 1231), (1277, 1279), (1289, 1291), (1301, 1303), (1319, 1321), (1427, 1429), (1451, 1453), (1481, 1483), (1487, 1489), (1607, 1609), (1619, 1621), (1667, 1669), (1697, 1699), (1721, 1723), (1787, 1789), (1871, 1873), (1877, 1879), (1931, 1933), (1949, 1951), (1997, 1999), (2027, 2029), (2081, 2083), (2087, 2089), (2111, 2113), (2129, 2131), (2141, 2143), (2237, 2239), (2267, 2269), (2309, 2311), (2339, 2341), (2381, 2383)

Регуларни прости бројеви 
3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41, 43, 47, 53, 61, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 107, 109, 113, 127, 137, 139, 151, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229, 239, 241, 251, 269, 277, 281, 313, 317, 331, 337, 349, 359, 367, 373, 383, 397, 401

Спољашње везе 
 Списак простих бројева  на страници простих бројева. 
 Приступ листи од 98 милиона простих бројева (бројеви мањи од 8.000.000.000)
 Првих 130 милиона простих бројева

Број